Ел Енсино Гачо има више значења:

 Ел Енсино Гачо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсино Гачо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсино Гачо, Ел Енсино (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику